Bonsall ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bonsall († 2014), britischer Kryptograf
 Brian Bonsall (* 1981), US-amerikanischer Filmschauspieler und Sänger
 Clive Bonsall, britischer Prähistoriker
 Frank Bonsall (1920–2011), britischer Mathematiker
 William Hartshorn Bonsall (1846–1905), US-amerikanischer Politiker

Bonsall bezeichnet außerdem:

 Bonsall (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 Bonsal